Tubantia Borgerhout, een Belgische voetbalclub
De Twentsche Courant Tubantia, een regionaal dagblad
HVV Tubantia, een Nederlandse voetbalclub uit Hengelo
Twentse Roeivereniging Tubantia, een roeivereniging uit Hengelo
Tubantia, de voormalige naam van de Nijmeegse sportvereniging SV Hatert
Tubantia (schip), een Nederlands oceaanstomer